Les archives centrales sont généralement des fonds d'archives d'intérêt national, et gérées directement par un organisme dépendant des services centraux d'un état (ministère.., direction ministérielle.., etc.). 

Toutefois, certains organismes centraux d'archives portent ce nom :

Archives d'État 
 Archives centrales de l'État (Italie) (Archivio centrale dello Stato).

Archives territoriales 
Centres d'archives publiques de provinces, départements ou régions : 
 Archives centrales des Actes anciens (Pologne) (Archiwum Główne Akt).

Archives religieuses ou privées 
 Archives centrales évangéliques à Berlin. 
 Archives centrales de l'évêché de Ratisbonne (Bischöfliches Zentralarchiv Regensburg). 
 Archives centrales de l'Église évangélique du Palatinat (Zentralarchiv der Evangelischen Kirche der Pfalz). 
 Archives centrales de l'Institut des frères des écoles chrétiennes (Rome).

Fonds spécifiques 
Centres d'archives publiques ou privés rattachés à des organismes de tutelle :
 Archives centrales du Conseil de l'Europe. 
 Archives centrales de la Marine (France), au pavillon de la Reine du château de Vincennes. 
 Archives Centrales iconographiques d'Art national et Laboratoire central des Musées de Belgique. 
 Archives centrales pour l'histoire du peuple juif (Jérusalem). 

Sur la notion, voir Archives nationales. 

Central